Виктория Фарнезе (герцогиня Модены) 
 Виктория Фарнезе (герцогиня Урбино)